Мадянов — фамилия. Известные носители:
 Мадянов, Вадим Сергеевич (1959—2016) — советский и российский актёр, кинорежиссёр.
 Мадянов, Роман Сергеевич (род. 1962) — российский актёр.